Штефан Гайдош () — словацкий астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в Модраской обсерватории. В период 1999 по 2008 год совместно с другими словацкими астрономами им было открыто в общей сложности 10 астероидов.

В знак признания его заслуг одному из астероидов было присвоено его имя (213636) Гайдош.

См. также 
 Юрай Тотг
 Палё Зиго
 Йозеф Вилаги

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Словакии
Первооткрыватели астероидов